Uckermark peut désigner :
 l'Uckermark, une région d'Allemagne, près de Berlin ;
 l'Arrondissement d'Uckermark, dans le Land de Brandebourg en Allemagne ;
 le camp de concentration nazi d'Uckermark, une annexe du camp de Ravensbrück.